Yankee  er slang for en amerikaner, en person fra USA; historisk især en person fra New England. Yankee var oprindelig betegnelse for personer fra Nordstaterne, og har for indfødte amerikanere i dag i hovedsagen denne betydning. Personer uden for USA benytter til tider betegnelsen Yankee generelt om alle amerikanere uden skelen til, om det er en amerikaner fra Nord- eller Sydstaterne.

Yankee kan også henvise til andre artikler:

 Yankee (skældsord) – skældsord for amerikanerne
 Yankee (tidsskrift) – et tidsskrift der udgives i New Hampshire 
 New York Yankees – et baseballhold, hvis spillere også kaldes for "yankees"
 Yankee Stadium (1923) - et tidligere stadion i The Bronx, hjemmebane for New York Yankees
 Yankee Stadium - et  stadion i The Bronx, hjemmebane for New York Yankees
 Yankee Doodle - en amerikansk sang
 Yankie bar – en chokoladebar fra Toms chokoladefabrik

Se også:
 NATO's fonetiske alfabet – hvor bogstavet Y benævnes "yankee"